Az Arzumanjan, Arzumanyan vagy Arzoumanian egy örmény vezetéknév; örményül: Արզումանյան, nyugati-örmény nyelven Արզումանեան.

A vezetéknévvel rendelkező nevezetes személyek a következők:

 Alexander Arzumanjan (1959-), örmény politikus és diplomata
 Andre Arzumanjan örmény-iráni filmzeneszerző és zongoraművész
 Mkrtich Arzumanjan (1976-), örmény színész, humorista, showman, forgatókönyvíró, producer
 Robert Arzumanjan (1985-), örmény labdarúgó
 Vladimir Arzumanjan (1998-), örmény énekes

Arzoumanian 

 Ana Arzoumanian (1962), argentin ügyvéd és író
 Baghdasar Arzoumanian (1916–2001), örmény építész

Örmény családnevek